Schabus ist der Familienname folgender Personen:

 Berend Schabus (* 1957), österreichischer Maler, Grafiker, Theaterregisseur, Eisschnellläufer und Unternehmer
 Hans Schabus (* 1970), österreichischer Künstler
 Jakob Schabus (1825–1867), österreichischer Naturwissenschaftler und Lehrer 
 Julia Sophie Schabus (* 1992), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Karin Schabus (* 1968), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Manuel Schabus (* 1977), österreichischer Psychologe 
 Robert Schabus (* 1971), österreichischer Filmemacher
 Rudolf Schabus (* 1954), österreichischer Sporttraumatologe und Unfallmediziner